Lista liderów strzelców sezonu regularnego NBA – 
liderzy strzelców NBA są klasyfikowani na podstawie punktów zdobytych poprzez rzuty z gry oraz rzuty wolne, w trakcie sezonu regularnego. Do 1969 roku lider strzelców lub potocznie „król strzelców” był wyłaniany na podstawie łącznej liczby zdobytych podczas sezonu punktów. Od sezonu 1969/70 zaczęto wyłaniać lidera na podstawie średniej punktów zdobytych w trakcie rozgrywek zasadniczych. 

Do sezonu 1979/80 wśród liderów klasyfikacji nie uwzględniano rzutów za 3 punkty, ponieważ linia rzutów została zaimplementowana dopiero podczas tamtych właśnie rozgrywek.

Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym na liście najlepszych strzelców, musi wziąć udział w co najmniej 70 spotkaniach sezonu regularnego NBA, bądź też zdobyć co najmniej 1400 punktów w trakcie całych rozgrywek podstawowych lub też rozegrać co najmniej 2000 minut. Kryteria te został wprowadzone przed rozpoczęciem sezonu 1974/75. W międzyczasie były one kilkukrotnie modyfikowane, jednak ostatecznie powrócono do ustalonych wtedy kryteriów podczas ustalania listy czołowych strzelców ligi. We wcześniejszych latach o klasyfikacji decydowała minimalna, określona liczba gier, która podlegała zmianom wraz z upływem kolejnych lat.

Najwięcej tytułów lidera strzelców zdobył w swojej karierze Michael Jordan (10). Najwięcej punktów (4029), a zarazem najwyższą średnią zdobytych punktów (50,4) w trakcie jednego sezonu legitymuje się Wilt Chamberlain. Jest on również rekordzistą w średniej punktów (37,6), zdobytych przez debiutanta, zapewniającej mu jednocześnie tytuł lidera ligi. Wśród aktywnych zawodników najwięcej punktów (2832) oraz najwyższą średnią (35,4) uzyskał Kobe Bryant. Miało to miejsce w sezonie 2005/06. Najmłodszym liderem strzelców w historii jest natomiast Kevin Durant, który miał 21 lat i 197 dni, kiedy tego dokonał podczas rozgrywek 2009/10 (30,1).

Lista liderów z największą ilością tytułów 
 Michael Jordan - 10 (1987-93, 1996-98)
 Wilt Chamberlain - 7 (1960-66)
 George Gervin - 4 (1978-80, 1982)
 Allen Iverson - 4 (1999, 2001-02, 2005)
 Kevin Durant - 4 (2010-12, 2014)

Lista liderów strzelców NBA

Uwagi

Zobacz też 
 Lista liderów strzelców wszech czasów NBA
 Lista liderów strzelców Polskiej Ligi Koszykówki
 Lista liderów sezonu regularnego NBA w blokach
 Lista liderów sezonu regularnego NBA w przechwytach

Przypisy 

Statystyki NBA
Strony przeglądowe – koszykówka